L´École des métiers techniques du Valais est une école professionnelle de Suisse. En 2015, l'EMVs (Ecole des métiers du Valais) et l'EPTs (Ecole professionnelle technique) se regroupent sous le nom d'EPTM (Ecole professionnelle technique et des métiers). L'EPTM devient le Campus EPTM à la rentrée 2019 en fusionnant avec le CFTI (Centre de formation en technologie industrielle) et l'EPIC (Ecole professionnelle inter cantonale de chimie).

Située à Sion et à Viège, elle forme des apprentis en électronique, automatique et informatique en quatre ans et délivre un certificat fédéral de capacité avec une maturité professionnelle technique intégrée. À partir d’ la formation de dessinateur constructeur industriel est également offerte dans le cadre de l'école. Durant leur formation les apprentis suivent des cours théoriques et pratiques, complétés par des stages en entreprises.  En outre, elle propose aux étudiants ayant réussi au moins 3 ans de collège d'entrer en filière FPIA (formation professionnelle initiale accélérée) afin d'obtenir en 1 an une passerelle vers les Hautes écoles spécialisées ou un CFC en 2 ans.

Structuration de la formation

Tronc commun 
Le premier semestre de la première année de formation est en tronc commun. Tous les apprentis (sauf les dessinateurs constructeurs industriels), quel que soit leur choix de profession, suivent les mêmes cours. Pendant cette période ils peuvent découvrir les professions et réviser leur choix de profession. Le choix définitif se fait à la fin du  et dès le  les apprentis se  regroupent par profession pour la suite de la formation.

Première année 
2 jours de cours théoriques, 2 jours de pratique et 1 jour de cours pour la maturité professionnelle technique (MP-TASV) par semaine. Lors du premier semestre, les cours sont dispensés en tronc commun avec les autres formations de l'EMVs. Dès le , les élèves sont répartis dans les filières respectives.

Deuxième année 
2 jours de cours théoriques, 2 jours de pratique et 1 jour de MP-TASV.

Troisième année 
1 jour de cours théoriques, 1 jour de MP-TASV ou CG et 3 jours de stage en entreprise (pendant 25 semaines).

Quatrième année 
1 jour de cours théoriques, 3 jours de stage en entreprise et 1 jour de MP-TASV.

Lien externe 
  Site officiel

Notes et références 

École professionnelle en Suisse
Enseignement dans le canton du Valais
Sion